Botafogo és un barri de Rio de Janeiro. També pot referir-se a:

 Botafogo de Futebol e Regatas, club de futbol de la ciutat de Rio de Janeiro
 Botafogo Futebol Clube, club de futbol de la ciutat de Ribeirão Preto
 Botafogo Futebol Clube (PB), club de futbol de la ciutat de João Pessoa
 Associação Botafogo Futebol Clube, club de futbol de la ciutat de Guará
 Botafogo Esporte Clube, club de futbol de Teresina
 Botafogo Sport Club, club de futbol de Salvador
 Botafogo (Cap Verd), club de futbol de Cap Verd